Voorloop (techniek)
Voorloop (volksgeloof)